60th Street peut faire référence à : 
 la  de Manhattan, à New York.
 60th Street, station de la Market-Frankford Line du métro de Philadelphie.